Prințesa Mary, Ducesă de Gloucester și Edinburgh (25 aprilie 1776 – 30 aprilie 1857) a fost membru al familiei regale britanice, al unsprezecelea copil și a patra fiică a regelui George al III-lea al Regatului Unit și a reginei Charlotte.

S-a căsătorit cu Prințul William Frederick, Duce de Gloucester și Edinburgh.

Arbore genealogic 

Nașteri în 1776
Decese în 1857
Casa de Hanovra
Prințese engleze și britanice
Oameni din Westminster